

Geografia
 Canada
 Alberta – provincia del Canada
 Stati Uniti d'America
 Alberta – città della Contea di Stevens, Minnesota
 Alberta – città della Contea di Brunswick, Virginia

Onomastica
 Alberta – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
 Alberta – personaggio della serie Pokémon

Pagine correlate
 Alberto (disambigua)
 Albertina
 Albertine